Маттіо́лі () — італійське прізвище. Відомі носії:

 Маркус Маттіолі (, 18 жовтня 1960) — бразильський плавець, олімпійський медаліст (1980).
 П'єтро Андреа Маттіолі ( 23 березня 1501–1577) — італійський ботанік та лікар, іменем якого названий рід квіткових рослин Matthiola.

Італійські прізвища